Municipio de Derry puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Derry (condado de Pike, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Derry (condado de Dauphin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Dauphin.
 Municipio de Derry (condado de Mifflin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mifflin.
 Municipio de Derry (condado de Montour, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Montour.
 Municipio de Derry (condado de Westmoreland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Westmoreland.